Tatum může být:

rodné jméno
 Tatum McCann (* 1999) – americká dětská herečka
 Tatum O'Neal (* 1963) – americká herečka

příjmení
 Art Tatum (1909–1956) – americký jazzový pianista
 Channing Tatum (* 1980) – americký herec
 Edward Lawrie Tatum (1909–1975) – americký biolog
 Jenna Dewanová (Jenna Lee Dewn-Tatum, * 1980) – americká herečka a tanečnice

místo ve Spojených státech amerických
 Tatum (Nové Mexiko)
 Tatum (Jižní Karolína)
 Tatum (Texas)

jiný význam
 Tatum (planetka) – planetka 3748 v hlavním pásu

Rozcestníky - příjmení